French Creek, ville dans l'état de New York.
French Creek, en Colombie-Britannique.
 French Creek, rivière américaine, affluent de la rivière Allegheny.
 French Creek, rivière américaine, affluent de la rivière Cheyenne.